Peter Pan steht für:
 Peter Pan, fiktive Person von James Matthew Barrie

Filme:
 Peter Pan (1924), amerikanischer Spielfilm von 1924
 Peter Pan (1953), Disney-Zeichentrickfilm von 1953
 Peter Pan (1962), Fernsehfilm von 1962, Regie: Paul Verhoeven
 Peter Pan (1988), animierter Film von 1988
 Peter Pan (2003), Verfilmung durch P. J. Hogan von 2003
 Peter Pan (Anime), Anime-Serie von 1989
 Peter Pan (Comic), französische Comicserie von Régis Loisel ab 1990
 Peter Pan XXX: An Axel Braun Parody, eine US-amerikanische Pornoparodie von 2016

Schiffe:
 Peter Pan (Schiff, 1965), Fährschiff der TT-Line
 Peter Pan (Schiff, 1974), Fährschiff der TT-Line
 Peter Pan (Schiff, 1986), Fährschiff der TT-Line, heute als Princess Seaways in Fahrt
 Peter Pan (Schiff, 1988), Fährschiff der TT-Line, vormals Nils Dacke, heute als Huckleberry Finn in Fahrt
 Peter Pan (Schiff, 2001), Fährschiff der TT-Line, 2022 umbenannt in Tinker Bell
 Peter Pan (Schiff, 2022), Fährschiff der TT-Line

Sonstiges:
 Randall Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Peter Pan

Peter Pan ist der Künstlername folgender Personen:
 Peter Pan (Kabarettist) (eigentlich Alfred Nathan; 1909–1976), deutscher Kabarettist

Siehe auch:
 Peter-Pan-Kragen
 Peter-Pan-Syndrom, Buch von Dan Kiley
 Peter Pan Bus Lines, Fernbus-Betreiber in den Vereinigten Staaten
 Peterpan, indonesische Band
 Operation Peter Pan, verdeckte CIA-Aktion, um Kinder von Kuba in die USA zu bringen